Schreibweise kann für Folgendes stehen:
 die Syntax, das logische Zueinander-in-Beziehung-Setzen (meist von Wörtern), die schriftliche Anordnung
 die Orthographie, die Rechtschreibung
 die Typografie, die Schriftgestaltung
 die Kalligrafie, die Schönschrift
 die Etymologie (Wortherkunft, Originalschreibweise)
 die Umschrift, die Darstellung eines Lautes, Wortes oder Namens aus einer anderen Sprache mit den Buchstaben eines gegebenen Alphabetes (zumeist des lateinischen Alphabets) oder einer Lautschrift, konkreter
 für die Transkription, die aussprachebasierte Schreibung in einem anderen als dem Ursprungsalphabet (z. B. chinesische Namen in westlicher Schreibung) oder
 für die Transliteration, die schriftbasierte, wissenschaftlich-buchstabengetreue Schreibung in einem anderen als dem Ursprungsalphabet (z. B. russische Namen in der wissenschaftlichen Transliteration oder IPA-Lautschrift)
 die Nomenklatur, die Regeln der Wortbildung
 die Notation, die schriftliche Darstellung, nicht nur von Sprachen, sondern auch von Musik, Tanz, Schach oder Mathematik/Algorithmen
 die Diktion, die sprachliche Ausdrucksweise
 dabei auch für den Stil einer schriftlichen Ausführung
 in der Literaturwissenschaft als von Epoche und Kultur unabhängige Gruppenbildung, siehe Schreibweise (Literaturwissenschaft)

Siehe auch:
 DIN 1333,  Norm für die Schreibweise von Zahlen
 DIN 5008, Norm für Schreib- und Gestaltungsregeln der Text- und Informationsverarbeitung